Con autorizzazione indica in generale il permesso o la facoltà di compiere, effettuare o di esercitare determinati diritti.

In particolare può fare riferimento a:

Lautorizzazione nel campo del diritto amministrativo indica un particolare tipo di provvedimento amministrativo.
Nel diritto penale si ha lautorizzazione a procedere, ovvero il permesso di svolgere un'azione penale rilasciato dall'autorità competente.
Lautorizzazione nel campo informatico, in relazione ai diversi privilegi ad operare concessi agli utenti.
Lautorizzazione ATC nel controllo del traffico aereo è un'istruzione rilasciata da un controllore a un aeromobile per procedere secondo particolari condizioni.

Pagine correlate
Abilitazione